Långgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långgrunden, Korpo, Åboland,  (1 ha)
 Långgrunden, Pargas, Åboland,  (1 ha)

Se även
Långgrund
Långgrundet
Långgrynnorna

Robotskapade Finlandförgreningar